A Hupikék törpikék egyik szereplője 
 Vadócka (film, 2008) - romantikus tinivígjáték